Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Albert Viloca-Puig che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Christian Vinck (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (finale)

 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (Campione)
 Álex López Morón (secondo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1998